Příjmení Folta nese více různých osobností:

 Emil Folta (1924–1992) – český fotbalista, brankář, reprezentant Československa
 Daniel Folta (* 1977) – český florbalový útočník
 Veronika Foltová (* 1980) – česká fyzicky handicapovaná atletka závodící v kategorii F35
 Vlasta Foltová (1913–2001) – československá sportovní gymnastka